Niebla kan syfta på:
 Niebla – en roman av den spanske författaren Miguel de Unamuno, se Dimma (roman)
 Niebla (släkte) – ett släkte av lavar

Geografi

Antarktis 

 Niebla (kulle),

Chile 

 Niebla (ort), Región de Los Lagos,

Spanien 

 Niebla (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Niebla (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva,